Municipio de Sand Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sand Hill (condado de Lenoir, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Lenoir.
 Municipio de Sand Hill (condado de Scotland, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scotland.